Marri steht für:
 Marribaum, australische Art der Myrtengewächse
 Marri-Inseln, Inselgruppe innerhalb der Montebello-Inseln
 Marri (Volksstamm), pakistanischer Volksstamm

al-Marri oder Marri ist der Nachname der folgenden Personen:
 Ali bin Feitais al-Marri, katarischer Jurist
 Ali Hadi al-Marri, bahrainischer Poolbillardspieler
 Cerutti Marri, französischer Architekt
 Fahad al-Marri (* 1986), katarischer Fußballschiedsrichter
 Jaber A. al-Marri, katarischer Unternehmer
 Jaralla al-Marri, katarischer Fußballspieler
 Khamis al-Marri (* 1984), katarischer Fußballschiedsrichter
 Mark Marri, ehemaliger Schlagzeuger bei Dog Eat Dog (Band)
 Misfer al-Marri († 2014), katarischer Rallyefahrer
 Taleb al-Marri (* 1988), katarischer Fußballschiedsrichterassistent